Мартин Смит:
 Смит, Мартин (1958) — британский пловец.
 Смит, Мартин Круз (1942) — американский детективный писатель.